Il doppio del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Charles Beckman e Shelby Cannon che hanno battuto in finale Dácio Campos e Luiz Mattar 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino /  Cássio Motta (primo turno)
 Charles Beckman /  Shelby Cannon (Campioni)

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (semifinali)
 Dácio Campos /  Luiz Mattar (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rio de Janeiro Challenger 1989